Atualmente conhecida como Medicina de Família e Comunidade - MFC, após eleição de seu novo nome em 2001 e posterior reconhecimento pela Associação Médica Brasileira - AMB.

Fonte: 
 Associação Mineira de Medicina de Família e Comunidade 
 Sociedade Brasileira de MFC

Medicina de família e comunidade